

Томизь — річка в Кіровській області, ліва притока Ками
 Томизь — селище, Афанасьєвський район, Кіровська область

Див. також 
 Усть-Томизь